Aegle är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Jacob Hübner 1823. Aegle ingår i familjen nattflyn, Noctuidae.

Dottertaxa till Aegle, i alfabetisk ordning

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Nattflyn
Aegle (Noctuidae)